De Italiaanse voetbalclub Parma FC speelt sinds 1991 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Parma FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Parma FC
Parma FC